Hermann Wunsch ist der Name folgender Personen:

* Hermann Wunsch (Komponist) (1884–1954), deutscher Komponist, Dirigent und Musiktheoretiker
 Hermann Wunsch (Verwaltungswissenschaftler) (* 1927), deutscher Verwaltungswissenschaftler und Hochschullehrer